Stor-Holmsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Holmsjön, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (4,85 km²)
 Stor-Holmsjön (naturreservat) – ett naturreservat i Bjurholms kommun
Stor-Holmsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (26,4 ha)

Se även
Holmsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn